Lohmen (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
 Lohmen (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren